La Mort civile est le titre de plusieurs films italiens :
 La Mort civile (),  film muet italien réalisé par Gerolamo Lo Savio, sorti en 1910 ;
 La Mort civile (),  film muet italien réalisé par Ubaldo Maria Del Colle, sorti en 1913 ;
 La Mort civile (), film muet italien réalisé par , sorti en 1919.

De plus, le film suivant s'appelle en italien  :
 Son enfant, film italien réalisé par Ferdinando Maria Poggioli, sorti en 1942.